William Pickering kan syfta på bland andra:

* William Pickering (1798–1873), amerikansk politiker
 William Hayward Pickering (1910–2004), amerikansk raketingenjör
 William Henry Pickering (1858–1938), amerikansk astronom